Frederik Ferdinand er en ofte forekommende kombination af fornavne:

Fyrstelige personer:
 Frederik Ferdinand, kendt som Arveprins Ferdinand (1792-1863) – prins til Danmark
 Frederik Ferdinand af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg (1855-1934) – titulær hertug af Slesvig-Holsten

Andre personer:
 Frederik Ferdinand Christensen, kendt som Frederik Christensen (1847-1929) – dansk skuespiller
 Frederik Ferdinand Falkenstjerne (1854-1896) – dansk præst, højskolemand og politiker
 Frederik Ferdinand Friis (1793-1865) – dansk arkitekt
 Frederik Ferdinand Hausmann (1693-1757) – dansk-norsk officer
 Frederik Ferdinand Helsted (1809-1875) – dansk maler og tegnelærer
 Frederik Ferdinand Jacobi (1830-1900) – dansk officer
 Frederik Ferdinand von Krogh (jægermester) (1737-1829) – dansk forstmand og godsejer
 Frederik Ferdinand von Krogh (overforstmester) (1780-1844) – dansk forstmand
 Frederik Ferdinand von Krogh (søofficer) (1806-1890) – norsk søofficer
 Frederik Ferdinand Petersen, kendt som F.F. Petersen (1815-1898) – dansk fotograf
 Frederik Ferdinand Tillisch (1801-1889) – dansk indenrigsminister
 Frederik Ferdinand Ulrik (1818-1917) – dansk læge